Een verkeersweg:
 N787 (Frankrijk)
 N787 (Nederland), zie Provinciale weg 787

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing